Анти́чное иску́сство — искусство Античной цивилизации: Древней Греции, Древнего Рима, а также этрусков и эллинистических государств.

По народам и периодам 
 Этрусское искусство
 Искусство Древней Греции
 Искусство Древнего Рима
 Эллинистическое искусство

По направлениям 
 Античная скульптура
 Античная литература
 Античная драма
 Античные монеты

См. также 
 Искусство Древнего мира

Главные черты Античного искусства
 Самое прекрасное в мире — это человек, а не бог (Человек — Венец природы).
 Нравственный идеал: гармоничное развитие физических и умственных качеств человека.
 Симметрия в архитектуре, строгость пропорций.
 Обнажённое тело не ассоциируется с грехом и является одним из основных мотивов искусства.